Душан Лойда — победитель соревнований.

Прошлогодний чемпион — Робин Вик — защищал свой титул, но проиграл в первом же матче.

Посев 

  Серхио Ройтман (Четвертьфинал)
  Диего Хартфилд (Полуфинал)
  Ян Гайек (Второй раунд)
  Ян Герных (Первый раунд)

<li> Данай Удомчоке (Второй раунд)
<li> Лукаш Длоуги (Первый раунд)
<li> Иван Наварро (Полуфинал)
<li> Алекс Богданович (Первый раунд)

Основной турнир

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Ссылки 
 

ECM Prague Open 2007